Pavlovskij rajon 
 Pavlovskij rajon, rajon del Territorio dell'Altaj
 Pavlovskij rajon, rajon del Territorio di Krasnodar
 Pavlovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod

 Pavlovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Ul'janovsk
 Pavlovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Voronež

Pagine correlate 

 Pavlov
 Pavlovsk
 Pavlovskij